es un futbolista japonés que juega como centrocampista en el F. C. Lausana-Sport de la Superliga de Suiza.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias 

Personas de la prefectura de Osaka
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Cerezo Osaka
Futbolistas del Cerezo Osaka sub-23
Futbolistas del Shonan Bellmare
Futbolistas del Football Club Lausana-Sport
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Japón